Christiania Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Christiania Township (Minnesota)
 Christiania Township (North Dakota)